Больє́-сюр-Дордо́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 110 км на південний схід від Ліможа, 33 км на південь від Тюля.

Історія 

1 січня 2019 року до Больє-сюр-Дордонь приєднали колишній муніципалітет Бривзак.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 559 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1044,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Больє-сюр-Дордонь на сайті французького Національного інституту географії
 Больє-сюр-Дордонь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Больє-сюр-Дордонь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез